Dieser Artikel behandelt die Fußballolympiaauswahl der UdSSR während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Als Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 1980 musste sich die Sowjetunion nicht für das Turnier qualifizieren.

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Durch drei Siege in der Vorrunde gegen Venezuela, Sambia und Kuba zog die Sowjetunion in das Viertelfinale ein. Dort errang man einen Sieg gegen Kuwait, dem man im Halbfinale eine Niederlage gegen den Titelverteidiger DDR folgen ließ. Im Spiel um Platz 3 wurde gegen Jugoslawien gewonnen, was dem Gastgeber die Bronzemedaille einbrachte.

Vorrunde (Gruppe A) 

|}

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Sowjetunion
Fußballnationalmannschaft der UdSSR
Fussball 1980